Fantasio ist der Name folgender literarischer Figuren:

 des Titelhelden eines Theaterstücks von Alfred de Musset und einer nach dessen Inhalt komponierten Oper von Jacques Offenbach, siehe Fantasio (Oper);
 eines der beiden Titelhelden einer bekannten belgischen Comicserie, siehe Spirou und Fantasio.